Міцний горішок (серія) — серія фільмів та відеоігор, яку започаткував фільм 1988 року Міцний горішок

Американські фільми 
 Міцний горішок — американський бойовик 1988 року, знятий режисером Джоном МакТірнаном
 Міцний горішок 2 — фільм 1990 року, знятий Ренні Харліном
 Міцний горішок 3: Помста — третій фільм з серії, знятий 1995 року Джоном МакТірнаном
 Міцний горішок 4.0 — фільм 2007 року із серії режисера Лена Вайзмана
 Міцний горішок: Гарний день, аби померти — фільм, що вийшов на екрани у 2013

Радянські фільми 
 Міцний горішок — радянський фільм режисера Теодора Вульфовича, знятий у 1967 році

Див. також 
 Die Hard